Hekserij: overzichtsartikel over hekserij, voornamelijk in Europa
 Opvattingen over heksen en hekserij in Europa: over de beeldvorming rond heksen vanaf de 16e eeuw
 Heksenjacht: een overzichtsartikel over de wereldwijde vervolging van heksen, zowel de historische als de vervolging in de 21ste eeuw
 Europese heksenvervolging: heksenvervolgingen in Europa met de voorgeschiedenis vanaf de Oudheid, intensivering, hoogtepunt en einde in de periode van de 15e tot 18e eeuw
 Wicca: een modern-heidense natuurreligie, de 'nieuwe hekserij', sinds 1954 gepopulariseerd door Gerald Gardner